Budynek Muzeum Diecezjalnego w Toruniu  – zabytkowa kamienica, w której znajduje się Muzeum Diecezjalne w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, w bliskim sąsiedztwie Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, na rogu ulic Żeglarskiej i Rabiańskiej.

Historia 

Kamienica pochodzi z ok. 1500 roku. Do 1601 roku siedziba odwachu (straż miejska). W 1758 roku nabył ją Johann Meissner, syn słynnego burmistrza Torunia i właściciela pałacu w Rynku Staromiejskim. W XIX w. dom przebudowano, m.in. usunięto szczyt frontowy i zastąpiono gzymsem. 

W 1960 i 1970 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków. 

W okresie PRL mieściła się w niej filia Książnicy Miejskiej. 

Po 1989 roku jej właścicielem stała się Fundacja „Nasza Przyszłość” związana ze środowiskiem Radia Maryja. W 2006 roku władze fundacji sprzedały ją diecezji toruńskiej na potrzeby Muzeum Diecezjalnego.  

Adaptacja kamienicy na jego siedzibę trwała kilka lat i była finansowana ze środków Unii Europejskiej, samorządu Torunia oraz kurii diecezjalnej. Dzięki pracom konserwatorskim odrestaurowano m.in. barokowe, drewniane, kręcone schody w wysokiej sieni, zdobione figurą starorzymskiego wojownika (na parterze) i Minerwy - starorzymskiej bogini sztuki, rzemiosła i mądrości (na I piętrze) oraz fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii.

W podziemiach tylnego traktu kamienicy  jest wyeksponowana zabytkowa średniowieczna studnia, z widocznym lustrem czystej wody. 

Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 20 grudnia 2014 roku.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Kultura w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Toruński Serwis Turystyczny
 Diecezja toruńska

Zabytkowe kamienice w Toruniu
Architektura gotycka w Toruniu
Budynki muzealne w Toruniu